5007 Keay – asteroide della fascia principale
 William Keay – calciatore, dirigente sportivo e arbitro di calcio scozzese